Евроли́га () — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Начиная с сезона 2010/11 турнир называется Turkish Airlines Euroleague — авиакомпания Turkish Airlines заключила 5-летний спонсорский контракт с Евролигой, в 2013 году контракт был продлён до 2020 года, в 2020 году контракт был продлён до 2025 года. Игры турнира транслируются в 199 странах мира.

История 
Первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов состоялся в 1958 году, первым обладателем трофея стал баскетбольный клуб СКА (Рига). Самый титулованный клуб Европы — «Реал Мадрид», он завоёвывал Кубок 10 раз. По количеству титулов среди стран первенство за Италией и Испанией — их клубы становились обладателем кубка по 13 раз. В финале Евролиги чаще всего играл «Реал» — 18 раз.

Команды СССР тоже добивались в кубке европейских чемпионов успехов, 8 раз выигрывая этот турнир (рижский СКА в 1958—1960; ЦСКА в 1961, 1963, 1969 и 1971; тбилисское «Динамо» в 1962) и 6 раз становясь его финалистами (тбилисское «Динамо» в 1960; рижский СКА в 1961 (в 1960 и 1961 годах финал вообще был чисто советским); ЦСКА в 1965, 1970 и 1973; каунасский «Жальгирис» в 1986). Советские команды ещё несколько раз играли в кубке европейских чемпионов. В 1966 году ЦСКА в полуфинале уступил миланской «Олимпии», но в матче за 3-е место обыграл греческий АЕК; в 1977, 1981, 1983 и 1985 годах тот же ЦСКА, а в 1987 «Жальгирис» не смогли добиться права играть в финале.

До лета 2000 года турнир проводился под эгидой ФИБА и назывался Кубок европейских чемпионов. В результате финансового конфликта в сезоне 2000/2001 стартовали 2 независимых соревнования — Супролига ФИБА и Евролига УЛЕБ. В дальнейшем конфликт не утихал. ФИБА несколько раз меняла названия проводимых под своей эгидой турниров (Евролига ФИБА, Кубок Европы и т. д.). Евролига же УЛЕБ оставалась неизменной, более престижной и коммерчески успешной. С сезона 2008/09 ФИБА и УЛЕБ пришли к соглашению. Теперь основной турнир как и раньше именуется Евролига. Второй по рангу турнир (бывший Кубок УЛЕБ) — Еврокубок (Eurocup). Третий (бывший Евролига ФИБА) — Кубок Вызова (EuroChallenge).

Логотип

Формат турнира

Квалификация 
До сезона 2010/11 включительно в квалификационном раунде разыгрывались 2 путёвки в групповой турнир в 2-3 раундах квалификации среди 16 клубов.

С сезона 2011/2012 Евролига изменила формат квалификации — 1 место разыгрывалось с участием 8 клубов по олимпийской системе.

Начиная с сезона 2015/16 квалификация была заменена на систему долгосрочных лицензий, основываясь на клубном рейтинге Евролиги и других правилах: чемпионство в национальных турнирах, победитель Еврокубка (в сезоне 2019/20 также и финалист турнира) и обладатель уайлд-кард.

Регулярный сезон 
Следующим этапом розыгрыша Евролиги является регулярный сезон. До сезона 2015/16 в нём участвовало 24 команды, которые были поделены на четыре группы по шесть команд, которые играют между собой по круговой системе. Из каждой группы в следующую стадию турнира (Топ-16) выходили по четыре клуба. Матчи проводились по четвергам и пятницам.

Начиная с сезона 2016/17 количество команд в групповом турнире было сокращено до 16, и все они играли в одной группе между собой по круговой системе, и в четвертьфинал выходят 8 лучших команд.
В сезоне 2019/20 количество команд в групповом турнире было увеличено до 18 за счёт уайлд-кард и финалиста Еврокубка.

Топ-16 
До сезона сезона 2011/12 включительно раунд Топ-16 игрался в четырёх группах по четыре команды. Начиная с сезона 2012/13 формат Топ-16 был изменён на две группы по восемь команд, которые играли в круговую: две игры с каждым соперником по системе дома и на выезде. Жеребьевка Топ-16 не проводилась, и команды распределялись следующим образом:
 Группа E: A1, B2, C3, D4, C1, D2, A3, B4
 Группа F: B1, C2, D3, A4, D1, A2, B3, C4
Две лучших команды из каждой группы по итогам раунда получают право продолжить турнир в четвертьфинале.

Начиная с сезона 2016/17 этап Топ-16 упразднён.

Четвертьфинал 
До сезона 2016/17 команды сразу после Топ-16 попадали в четвертьфинал. На этом этапе команды играют серию матчей до трёх побед, преимущество площадки получает коллектив занявший высшее место на предыдущем этапе. Победители пар выходят в «Финал четырёх».

Финал четырёх 
Финал четырёх проводится по олимпийский системе в заранее определённом городе в течение двух дней. Впервые Евролига использовала формат Финала четырёх в сезоне 1987/88. Греческий клуб «Панатинаикос» является самым успешным клубом финального турнира, выиграв его шесть раз. В первый день проводятся полуфиналы, через день проходят матч за 3-е место и финал.

Победители

Команды-чемпионы 

 В сезоне 2000/2001 прошло 2 независимых турнира: Евролига УЛЕБ и Супролига ФИБА.

Финалисты по странам

Награды Евролиги 
 Награды Евролиги
 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги

См. также 
 Мужские турниры
 Еврокубок
 Лига чемпионов ФИБА
 Женские турниры
 Женская Евролига
 Женский Кубок Европы ФИБА

Примечания 

ФИБА